Flávio Ricardo Félix (Florianópolis, Santa Catarina) é um advogado e empresário do ramo de turismo em Florianópolis.

Flávio Félix, formou-se no curso de direito pela Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 1988. Foi presidente do Avaí Futebol Clube de 1997 a 2001.

Se candidatou ao cargo de vereador de Florianópolis em 2004 pelo PDT, mas não se elegeu ao cargo.

Naturais de Florianópolis
Presidentes do Avaí Futebol Clube
Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina
Membros do Partido Democrático Trabalhista